Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel Delray Beach International Tennis Championships) van 2012 vond plaats van 27 tot en met 3 maart 2012 in de Amerikaanse plaats Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die in de finale de Australische kwalificatiespeler Marinko Matosevic versloeg met 6-4, 7-6.

Het dubbelspel werd gewonnen door de Britten Colin Fleming en Ross Hutchins; zij versloegen in de finale de Slowaak Michal Mertiňák en de Braziliaan André Sá met 2-6, 7-6, [15-13].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach